Teksas, savezna država u SAD-u
 Texas, Wisconsin, grad u saveznoj američkoj državi Wisconsin u okrugu Marathon, (Pop. 1703; 2000. god)
 Texas hold 'em, najpopularnija pokeraška igra
 Texas (sastav), glazbeni sastav